Lingfield – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Lingfield – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)